Eugenius Napoleon Nicolaas (Drottningholm, 1 augustus 1865 – Stockholm, 17 augustus 1947) was de jongste zoon van de Zweedse koning Oscar II en diens echtgenote Sophia van Nassau. Hij was hertog van Närke.

Leven 
Naast zijn openbare functies hield prins Eugenius zich vooral bezig met schilderkunst. Hij studeerde bij Wilhelm von Gegerfeld van 1885 tot 1886 en bij Puvis de Chavannes in Parijs van 1887 tot 1889. De prins schilderde vooral landschappen. In zijn beginperiode schilderde hij cultuurlandschappen in Södermanland en Stockholm. Vanaf de jaren dertig schilderde hij daarnaast ook landschappen in Skåne. Tot zijn bekendste werken behoren het altaarstuk in de kerk van Kiruna en de fresco's in het stadhuis van Stockholm.

In 1905 kocht hij de Waldemarsudde in het Stockholmse stadsdeel Djurgården. Daar liet hij een villa in jugendstil bouwen door de Zweedse architect Ferdinand Boberg. Toen hij in 1947 stierf liet hij de woning en zijn kunstverzameling na aan de Zweedse staat. Thans doet de villa dienst als een kunstmuseum met werken van de voornaamste negentiende- en twintigste-eeuwse Zweedse schilders.

Ter ere van zijn tachtigjarige verjaardag in 1945 heeft de Koning van Zweden, Gustaf V (de oudere broer van Eugen), de Prins Eugen Medaille in het leven geroepen. Deze medaille wordt jaarlijks op 5 november uitgereikt door de Koning van Zweden aan personen die blijk hebben gegeven van een buitengewone artistieke prestatie.

Sinds 2005 is er ook een Prins Eugen Cultuurprijs. Deze jaarlijkse prijs staat los van de eerder genoemde medaille.

Schilderwerken

Externe link 
 Prins Eugens Waldemarsudde

Literatuur
A. Meister & K. Sidén: Prins Eugen: Fasetter ur ett liv. Stockholm : Waldemarsudde, 2015 -  (317 blz., Zweeds)
S. Giesen & U. Luckhardt: Eugen: Ein Prinz malt Schweden. Bielefeld: Kerber, 2006 -  (160 blz., Duits)
H.H. Brummer: Prins Eugen: Minnet av ett landskap. Stockholm: Norstedts, 1998. -  (393 blz., Zweeds)
D. Bolten: Prins Eugène, Zweeds schilder. Delft: Museum het Prinsenhof, 1959 (23 blz., Nederlands)
G. Lindgren: Waldemarsuddes konstsamling: Konstverk förvärvade under åren 1889-1939 av Prins Eugen : katalog. Stockholm : Waldemarsudde, 1939 (224 blz., Zweeds)

Huis Bernadotte